Renault Scala — наименование двух различных автомобилей, выпускавшихся альянсом Renault—Nissan—Mitsubishi для рынков развивающихся стран.